Wollenbach ist ein Gewässername:

 Wollenbach (Schwarzbach), linker Zufluss des Schwarzbachs in Helmstadt, Gemeinde Helmstadt-Bargen, Rhein-Neckar-Kreis, Baden-Württemberg
 Wollenbach (Hausener Mühlbach), linker Oberlauf des Hausener Mühlbachs (zur Steinach, zum Main) bis Hausen, Gemeinde Schonungen, Landkreis Schweinfurt, Bayern

Siehe auch:
 Wollbach
 Wollebach